Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Stagione 
Nella stagione 2017-2018 il Colonia, allenato da Stefan Ruthenbeck, concluse il campionato di Bundesliga al 18º posto e retrocesse in 2. Bundesliga. In coppa di Germania il Colonia fu eliminato agli ottavi di finale dallo . In Europa League il Colonia fu eliminato nella fase a gironi.

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Stefan Ruthenbeck
 Allenatore in seconda: Markus Daun, Kevin McKenna
 Preparatore dei portieri: Andreas Menger
 Preparatori atletici: Max Weuthen, Thorsten Klopp, Klaus Maierstein, Dennis Morschel, Paul Schiedges

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Europa League

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2017-2018